Blåbock kan avse

Blåbock (antilop), (Hippotragus leucophaeus) utdöd art i underfamiljen gräsätande antiloper
Blåbock (skalbagge), (Gaurotes virginea) en skalbagge i familjen långhorningar